Downtown Disney è il nome di complessi di negozi, ristoranti e spazi per l'intrattenimento; sono presenti due aree di questo tipo in altrettanti Resorts della Disney:

 Downtown Disney (California), presso il Disneyland Resort ad Anaheim (California)
 Downtown Disney (Florida), presso il Walt Disney World Resort a Lake Buena Vista (Florida)